Бори́с Никола́евич Петро́в:
 Петров, Борис Николаевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 5 мая 1917.
 Петров, Борис Николаевич (1913—1980) — советский учёный в области автоматического управления,  академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Петров, Борис Николаевич (1920—1971) — советский писатель, очеркист, прозаик.
 Петров, Борис Николаевич (1922—2007) — советский и российский режиссёр, педагог.
 Петров, Борис Николаевич (1938—2020) — советский футболист, тренер.
 Петров, Борис Николаевич (род. 1939) — советский и российский актёр.
 Петров, Борис Николаевич (1947—1972) — советский велогонщик.